Leonor de Habsburgo y Jagellón (Viena, 2 de noviembre de 1534-Mantua, 5 de agosto de 1594), archiduquesa de Austria, fue la octava hija del emperador Fernando I de Habsburgo y de Ana Jagellón de Hungría y Bohemia.

Matrimonio e hijos 
Se casó el 26 de abril de 1561 con Guillermo Gonzaga, duque de Mantua y Montferrato, con quién tuvo la siguiente descendencia:

 Vicente (1562-1612), duque de Mantua y Monferrato desde 1587 con el nombre de Vicente I.
 Margarita (27 de mayo de 1564-6 de enero de 1618), casada el 24 de febrero de 1579 con Alfonso II de Este (1533-1597), duque de Ferrara.
 Ana Catalina (17 de enero de 1566-3 de agosto de 1621), casada el 14 de mayo de 1582 con su tío, el archiduque Fernando II de Austria-Tirol (1529-1595).
 
Aproximadamente a la edad de 5 años, la hija de Leonor, Ana Catalina, contrajo una fuerte enfermedad que la llevó al borde de la muerte. Estuvo enferma durante dos años. Finalmente, Leonor y Guillermo apelaron a la Virgen María con un rezo profundo, prometiendo criar a Ana como un niño de María si ella sobreviviera. Finalmente Ana sanó, y Leonor y Guillermo hablaron sobre la intervención de María en la curación de su hija y la promesa que habían hecho. Desde entonces, Leonor educó y dirigió a Ana Catalina en el culto de devoción a María. En todo momento, Ana Catalina mostró un sentido constante de piedad.

Leonor murió el 5 de agosto de 1594 a la edad de 59 años. Era viuda desde 1587 y una de las últimas hijas de Fernando I y Ana sobrevivientes hasta entonces.

Ancestros 

 

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo del siglo XVI
Nacidos en Viena
Fallecidos en Mantua
Duquesas consortes de Mantua
Marquesas consortes de Montferrato
Austríacas del siglo XVI